В Соединённых Штатах насчитывается 17 округов с названием Монро (), названных в честь пятого президента США Джеймса Монро:
 Монро (округ, Айова) — в штате Айова
 Монро (округ, Алабама) — в штате Алабама
 Монро (округ, Арканзас) — в штате Арканзас
 Монро (округ, Висконсин) — в штате Висконсин
 Монро (округ, Джорджия) — в штате Джорджия
 Монро (округ, Западная Виргиния) — в штате Западная Виргиния
 Монро (округ, Иллинойс) — в штате Иллинойс
 Монро (округ, Индиана) — в штате Индиана
 Монро (округ, Кентукки) — в штате Кентукки
 Монро (округ, Миссисипи) — в штате Миссисипи
 Монро (округ, Миссури) — в штате Миссури
 Монро (округ, Мичиган) — в штате Мичиган
 Монро (округ, Нью-Йорк) — в штате Нью-Йорк
 Монро (округ, Огайо) — в штате Огайо
 Монро (округ, Пенсильвания) — в штате Пенсильвания
 Монро (округ, Теннесси) — в штате Теннесси
 Монро (округ, Флорида) — в штате Флорида